Afşar ou Avşar est le nom d’un peuple turc et un nom propre turc.

Peuple 
Les Afşar (Afchars en graphie francisée), sont un des peuples turcs les plus répandus en Iran.

Prénom 
Afşar est également devenu un prénom masculin turc, notamment porté par :
 , (1939-), philosophe, poète et écrivain azerbaïdjanais d’origine turque.

Patronyme 

  (1936-2011), chanteuse, écrivaine et actrice turque ;
  (1930-2003) acteur turc.

  (1983-), footballeur turc ;
  (1906-1979), bureaucrate et homme politique turc ;
 Hülya Avşar, chanteuse, actrice, femme d’affaires et joueuse de tennis turque ;
  (1966-) acteur de théâtre, de cinéma et de séries télévisées.

Toponyme 

 , quartier du district de Balâ dans la province d'Ankara ;
 , village du district de Dinar dans la province d'Afyonkarahisar ;
 , village du district d'Ağaçören dans la province d'Aksaray ;
 , quartier du district d'Elmalı dans la province d'Antalya ;
 , quartier du district d'Elmalı dans la province d'Antalya ;
 , village du district de Mengen dans la province de Bolu.

Voir aussi 
 , patronyme turc composé de Afşar et de 

Prénom turc
Patronyme turc